«Коро́ва» — мультфильм, снятый на Свердловской киностудии в 1989 году по одноимённому рассказу Андрея Платонова. Одна из первых режиссёрских работ Александра Петрова. Мультфильм выполнен в технике «живопись по стеклу».

Сюжет 
В глубинке, на одном железнодорожном полустанке живёт семья. Ученик 4-го класса Вася Рубцов переживает смерть лучшего друга — любимой коровы. Мальчик вспоминает, как у них раньше была корова, как эта корова кормила всех молоком и как она мучилась, когда телёнка продали на мясо…
В конце мультфильма звучат строки из школьного сочинения Васи, который пишет:

Фестивали и награды 
 1989 — МКФ анимационных фильмов в Варне — Приз за лучший дебют (Александр Петров).
 1990 — Номинация на премию Оскар (Oscar®) в Лос-Анджелесе, США.
 1990 — Почётная награда на 40-м Международном кинофестивале в Западном Берлине (Германия).
 1990 — Гран-при и Приз газеты «Асахи» на 3-м Международном кинофестивале в Хиросиме (Япония).
 1991 — Приз за лучший дебют на Международном кинофестивале в Канаде в городе Оттаве.
 1992 — Гран-при «Золотая Раковина» на Международном кинофестивале в Бомбее (Индия).
 1994 — Государственная премия России (Александр Петров).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 «Корова» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Корова — Наше кино

Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы СССР в технике живопись по стеклу
Мультфильмы Свердловской киностудии
Экранизации произведений Андрея Платонова
Мультфильмы о коровах